

Locaties 
 Argentinië
 Armstrong (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe

 Verenigde Staten
 Armstrong (Iowa), een plaats in de staat Iowa
 Armstrong (Missouri), een plaats in de staat Missouri
 Armstrong (Oklahoma), een plaats in de staat Oklahoma
 Armstrong County (Pennsylvania), een country in de staat Pennsylvania
 Armstrong County (Texas), een country in de staat Texas

Hemellichamen 
 6469 Armstrong, een planetoïde
 Armstrong (inslagkrater), een krater op de Maan

Personen 
 Adam Armstrong, een Engelse voetballer
 Alun Armstrong, een Britse voetballer
 Anne Armstrong, een Amerikaanse diplomate en politica
 Antony Armstrong-Jones, de 1e graaf van Snowdon
 B.J. Armstrong, een Amerikaanse basketbalspeler
 Billie Joe Armstrong, een Amerikaanse punkrock-musicus
 Bob Armstrong (1939 – 2020), pseudoniem van Joseph James, een Amerikaanse professioneel worstelaar
 Charles Armstrong, een Amerikaanse roeier
 Chris Armstrong, een Britse voetballer (centrumspits)
 Craig Armstrong, een Schotse componist van voornamelijk filmmuziek
 David Armstrong (doorverwijspagina)
 Debbie Armstrong, een Amerikaanse oud-alpineskiester
 Dido Armstrong, een Britse zangeres
 Duncan Armstrong, een Australische zwemmer
 Dylan Armstrong, een Canadese atleet gespecialiseerd in kogelstoten
 Edwin Armstrong, een Amerikaanse uitvinder
 Hunter Armstrong, een Amerikaanse zwemmer
 Irina Armstrong, een Russisch-Duitse dartster
 Jenny Armstrong, een Nieuw-Zeelands-Australische zeilster
 Karen Armstrong, een Britse schrijfster en religie-expert
 Keith Armstrong, een Britse voetballer en voetbalcoach
 Kelley Armstrong, een Canadese schrijfster
 Kristin Armstrong, een Amerikaanse wielrenster
 Lance Armstrong, een Amerikaanse wielrenner
 Lil Hardin Armstrong, een Amerikaanse jazz-pianiste, zangeres, componiste en bigband-leidster
 Louis Armstrong, een Amerikaanse jazzmusicus
 Marcus Armstrong, een Nieuw-Zeelandse autocoureur
 Melbourne Armstrong Carriker, een Amerikaanse ornitholoog
 Neil Armstrong, Amerikaans ruimtevaarder
 Patrick "Paddy" Armstrong, een slachtoffer van Britsee gerechtelijke dwaling, gerekend tot de Guildford Four
 Reg Armstrong, een Ierse motorcoureur
 Rowland "Rollo" Armstrong, een producer van de Britse danceact Faithless
 Samaire Armstrong, een Amerikaanse actrice uit Japan
 Sarah Armstrong-Jones, een lid van de Britse koninklijke familie
 Scott Armstrong (1959), pseudoniem van Joseph James Jr., een Amerikaanse professioneel worstelaar
 Stephen Armstrong, een Britse voetballer
 Stuart Armstrong, een Schotse voetballer
 Tim Armstrong, een Amerikaanse punkmuzikant
 Vaughn Armstrong, een Amerikaanse acteur
 William George Armstrong, een Britse werktuigbouwkundige

Bedrijven 
 Armstrong Siddeley, een Britse producent van auto's en vliegtuigen 
 Armstrong (Barton Engineering), een Brits motorfietsmerk
 Armstrong (Londen), een Brits motorfietsmerk
 Armstrong (Westminster), een Brits motorfietsmerk
 Armstrong-Saurer, een Brits vrachtwagenmerk

Media 
 Armstrong (2017), een Amerikaanse film uit 2017 

Schotse achternaam